Лас Комитас има више значења:

 Лас Комитас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас, Лас Комитас Уно (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комитас (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комитас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комитас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику